Cvilín může znamenat:
 Cvilín (Krnov),  dvouvrcholový kopec v jihovýchodní části č. o. Pod Cvilínem města Krnova v okrese Bruntál:  
 Přední Cvilínský kopec (441 m; též Hradisko) 
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně (poutní místo na Předním Cvilínském kopci) 
 Cvilín (rozhledna) na Předním Cvilínském kopci
 Zadní Cvilínský kopec (423 m; též Šelemburk nebo Šelenburk) 
 Cvilín (zřícenina hradu) na Zadním Cvilínském kopci
 Cvilin – vesnice u města Foča v Bosně a Hercegovině 
 Ćwilin – hora v Beskidě Wyspowém v Polsku